Puszcza Genowefska – kompleks leśny w województwie wielkopolskim.

Charakterystyka 
Puszcza położona jest na lewym brzegu Warty, pomiędzy Koninem i Tuliszkowem, a Turkiem i Kościelcem. Drzewostan puszczy jest lasem mieszanym.

Lasy puszczy są rozmieszczone w kształcie podkowy. Ciągnie się ona od okolic Złotej Góry, koło Brzeźna i Wyszyny, do Grzymiszewa i Turku, a następnie omija Władysławów i przechodzi w okolice Kościelca i Olesina.

Nazwa 
Nazwa puszczy pochodzi od wsi Genowefa.

Ochrona przyrody 
Na obszarze puszczy wydzielono jeden rezerwat przyrody: Złota Góra.

Lasy w województwie wielkopolskim
Obszary Natura 2000 w województwie wielkopolskim